Alberto Lazzoli (São Paulo, 3 de julho de 1906 — Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1987) foi um oboísta e maestro brasileiro.

Maestros do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Oboístas do estado de São Paulo